Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 327 dans le monde.

 Route fédérale 327 en Allemagne
 Route 327 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 327 au Québec, Canada
 Route nationale 327 en France